Бродин — русская фамилия; имеет женскую форму Бродина.

 Известные носители 
 Бродин, Михаил Семёнович (род. 1931) — советский и украинский физик.
 Бродин, Тимофей Семёнович (1911—1984) — советский военнослужащий, артиллерийский разведчик, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы. 
 Бродин, Эмилия (род. 1990) — шведская футболистка.
 Бродин, Юнас (род. 1993) — шведский хоккеист, чемпион мира по хоккею.